Сысы-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Сысы-Кюель — озеро, на правом берегу р. Вилюй, координаты 63°43’с. ш. 121°37’в. д..
 Сысы-Кюель — озеро, на р. Сысы-Юрях, на п-ве Фаддеевский Восточно-Сибирского моря, координаты 75°29’с. ш. 143°48’в. д..
 Сысы-Кюель — озеро, на правом берегу р. Алдан, координаты 62°59’с. ш. 134°10’в. д..
 Сысы-Кюель — озеро, в левобережье р. Кёрюк, координаты 69°24’с. ш. 123°50’в. д..
 Сысы-Кюель — озеро, в левобережье р. Тамма, координаты 61°05’с. ш. 130°16’в. д..

Примечания

См. также 
Сысы-Кюеле